Het seizoen 2001/2002 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 46ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. Ajax werd landskampioen. Fortuna Sittard degradeerde rechtstreeks en FC Den Bosch en Sparta Rotterdam degradeerden door verlies in de nacompetitie. Het was het laatste seizoen waarin de competitie onder de sponsornaam KPN Eredivisie door het leven ging. Het was voor het eerst dat Sparta degradeerde. Van de ploegen die meededen aan het seizoen 1956-1957 bleven PSV, Ajax en Feyenoord over als de enigen die nog nooit degradeerden.

Eindstand

Legenda

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met veertien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2000/01 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 4.764.840 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 15.571 per wedstrijd.

Scheidsrechters

Trivia 
 Het seizoen 2001/2002 was het laatste seizoen waarin de nummers 1 en 2 automatisch naar het hoofdtoernooi van de UEFA Champions League ging en de nummer 3 naar de 3de voorronde van het toernooi ging.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2001/02